Флаг муниципального образования Щерби́новское сельское поселение Щербиновского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 5 марта 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3379.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее белую полосу, ограниченную в виде бегущих к древку волн, вдоль верхнего края, и ниже полосы — рог изобилия и окружающие его четыре четырёхконечные звезды; рог и звезды жёлтого цвета».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Щербиновское сельское поселение Щербиновского района самое молодое в Щербиновском районе, оно располагается на южном берегу Ейского лимана, что символизирует белая полоса ограниченная бегущими влево волнами.

Свою историю поселение начинает в 1932 году, когда на территории нынешнего посёлка Щербиновский был образован свиносовхоз положивший начало процветанию будущего сельского поселения.

Решением Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся от 26 августа 1958 года № 532, посёлок при центральной усадьбе свиносовхоза «Щербиновский» совхозного поселкового сельского Совета был зарегистрирован и ему присвоено наименование посёлок Щербиновский.

Сегодня на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района расположены 4 посёлка: Щербиновский, Восточный, Прилиманский и Северный — они показаны жёлтыми четырёхконечными звёздами.

Благодаря трудолюбию жителей всего сельского поселения, его территория с каждым годом становится все прекрасней и богаче, что показано на флаге жёлтым рогом изобилия.

Зелёный цвет полотнища символизирует богатую природу сельского поселения, его развитое сельское хозяйство.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, уважения, интеллекта, стабильности.

Белый цвет (серебро) — символ мира, чистоты, простоты, совершенства, взаимопонимания.

Примечания